Sault Ste. Marie (Ontario), een Canadese stad
 Sault Ste. Marie (Michigan), de Amerikaanse tweelingstad van Sault Ste. Marie (Ontario)
 Sault Ste. Marie International Bridge, de brug tussen de twee tweelingsteden
 Sault Ste. Marie Airport, het vliegveld van Sault Ste. Marie (Ontario)
 Sault Ste. Marie Canal, een kanaal dat langs Sault Ste. Marie (Ontario) loopt